Das Herrendoppel der  US Open 1976 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Jimmy Connors und Ilie Năstase. Gewonnen wurde das Turnier von Tom Okker und Marty Riessen.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Herrendoppel der US Open auf ITFtennis.com

Herrendoppel
1976